Кії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Кії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

 Кії (Японія) — провінція в Японії.